

Альошкино — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Альошкино — присілок, Кілемарський район, Марій Ел
 Альошкино — село, Федоровський район, Башкортостан